O East Riffa Club é um clube de futebol baireinita com sede em Riffa. A equipe compete no Campeonato Bareinita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1958.

Títulos 

  Campeonato do Bahrein: 1 (1994)
  Copa do Rei: 3 (1999, 2000 e 2014)
  Super Copa do Bahraini: 1 (2014)

Treinadores
 Julio Peixoto
 Steve Darby (1979)
 Miloš Hrstić (1995–97)
 Vjeran Simunic (1998–99)
 Miloš Hrstić (2004–05)
 Dragan Talajić (2006–07)
 Senad Kreso (2011–12)
 Isa Alsadoon (2013-2015)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial]

Clubes de futebol do Barém
Clubes de futebol fundados em 1958